Panini pode referir-se a:
 Pānini, o gramático sânscrito do século V a. C.
 Panini Group, um grupo editorial italiano de produção de história em quadrinhos e vídeos animados.
 Panini Comics, uma editora italiana pertencente ao grupo editorial Panini.
 Panini (canção), do rapper Lil Nas X.

Desambiguação